Воеводское — название населённых пунктов:

Россия 
 Воеводское — село в Целинном районе Алтайского края.

Украина 
 Воеводское — село в Троицком районе Луганской области.
 Воеводское — село в Арбузинском районе Николаевской области.
 Воеводское — село в Чутовском районе Полтавской области, ликвидировано в 2003 году.

Разное 
 Воеводское — железнодорожная станция Куйбышевской железной дороги.

См. также 
 Воеводская власть
 Воеводский